Where I Come From è il quattordicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense New Riders of the Purple Sage, pubblicato nel 2009.

Tracce 
Where I Come From – 7:40
Big Six – 4:16
Barracuda Moon – 7:56
Higher – 6:00
Down the Middle – 5:33
Them Old Minglewood Blues – 5:01
Something in the Air Tonight – 3:56
Olivia Rose – 5:23
Blues Barrel – 5:58
Ghost Train Blues – 10:36
Carl Perkins Wears the Crown – 4:33
Rockin' with Nona – 6:57
Where I Come From: Radio Mixes & Live Bonus
Where I Come From – 4:20 – radio mix
Barracuda Moon – 4:09 – radio mix
Higher – 4:16 – radio mix
Pour House Jelly with Professor Louie – 4:30 – sound check at The Pour House, 9/18/07
Let It Grow with Professor Louie – 12:33 – sound check at Shawnee Cave, 9/30/06
Louisiana Lady – 5:04 – recorded live at Turkey Trot, 7/30/06
Peggy-O – 6:12 – recorded live at Turkey Trot, 7/30/06
Truck Driving Man – 6:23 – recorded live at Turkey Trot, 7/30/06
Dirty Business – 18:08 – recorded live at Turkey Trot, 7/30/06

Collegamenti esterni